Adipat se može odnositi na:

 Natrijum adipat
 Kalijum adipat
 Amonijum adipat
 Dioktil adipat
 Bis(2-etilheksil) adipat

Адипати